A 2008-2009-es EHF Bajnokok Ligája szezon 49. kiírása, jelenlegi formájában pedig a 16. A bajnoki cím védője a spanyol BM Ciudad Real.

Két magyar csapat indult ebben a kupasorozatban, az MKB Veszprém KC magyar bajnokként, a Pick Szeged pedig magyar bajnoki ezüstérmesként vehetett részt a küzdelmekben. A szegedi csapat harmadikként végzett a csoportjában, így a KEK-ben folytathatja nemzetközi szereplését. A veszprémiek pedig a legjobb nyolc között a későbbi győztes, Ciudad Realtól szenvedtek vereséget.

Selejtezők

A selejtezők első mérkőzéseire 2008. szeptember 6-án és 7-én, a visszavágókra szeptember 13-án és 14-én került sor.

|}
A HC Granitas Kaunas idegenben lőtt több góllal jutott tovább.

Csoportmérkőzések
A 32 főtáblára jutott csapatot nyolc négyes csapatba sorsolták. A csoportokon belül a csapatok körmérkőzést játszottak egymással, amelynek végén a legjobb két csapat az egymás ellen elért eredményükkel együtt egy másik csoport legjobb két csapatával került össze a középdöntőcsoportban. A harmadikként végzett csapatok a Kupagyőztesek Európa Kupájában folytatták a nemzetközi szereplésüket, a negyedikek pedig búcsúztak.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

Középdöntők

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Statisztika

Góllövőlista

További információk
 Az EHF Bajnokok Ligája hivatalos oldala

 
Ehfbajnokok
Ehfbajnoksag
EHF-bajnokok ligája